Le qualificazioni del singolare maschile del BNP Paribas Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del BNP Paribas Open  2010 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Denis Istomin (primo turno)
 Illja Marčenko (primo turno)
 Rainer Schüttler (Qualificato)
 Daniel Brands (ultimo turno)
 Lu Yen-Hsun (Qualificato)
 Ricardo Mello (Qualificato)
 Björn Phau (Qualificato)
 Carsten Ball (primo turno)
 Somdev Devvarman (ultimo turno)
 Dustin Brown (primo turno)
 Kevin Kim (ultimo turno)
 Kevin Anderson (Qualificato)

 Thiago Alves (Qualificato)
 Stefan Koubek (Qualificato)
 Nick Lindahl (primo turno)
 Michael Yani (primo turno)
 Donald Young (ultimo turno)
 Ryan Sweeting (ultimo turno)
 Ramón Delgado (Qualificato)
 Filip Krajinović (primo turno)
 Dieter Kindlmann (ultimo turno)
 Brian Dabul (Qualificato)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Jesse Witten (ultimo turno)

Qualificati 

 Bobby Reynolds
 Marinko Matosevic
 Rainer Schüttler
 Ramón Delgado
 Lu Yen-Hsun
 Ricardo Mello

 Björn Phau
 Thiago Alves
 Stefan Koubek
 Tim Smyczek
 Brian Dabul
 Kevin Anderson

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2010
ATP World Tour 2010